

Geografia 
 Chambon – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania
 Chambon – comune francese nel dipartimento del Cher nella regione del Centro-Valle della Loira
 Chambon – comune francese nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania
 Chambon – comune francese nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro-Valle della Loira

 Le Chambon – comune francese nel dipartimento di Ardèche

Persone 
 Emile Chambon (1905-1993) – pittore svizzero
 Stéphane Chambon – motociclista francese

Altro 
 Chambon – attrezzo per l'addestramento dei cavalli